Ел Капире има више значења:

 Ел Капире (Истлавакан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Капире (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Капире, Ел План дел Капире (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Капире (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Капире, Серо Колорадо (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Капире, Ел Капире де ла Палма (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Капире (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Капире (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Капире, Ел Капире де Сан Апарисио (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Капире (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Капире (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Капире (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Капире (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Капире, Ел Капирито (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капире (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капире (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Капире, Колонија ел Капире (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Капире (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Капире (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Капире (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Капире (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Капире (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Капире (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Капире, Лос Капирес (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Капире (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Капире, Ел Капири (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Капире (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Капире (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Капире (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Капире, Ел Капире де Санабрија (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Капире (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Капире (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Капире (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Капире (Чијаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Капире (Чијетла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику